5-й розыгрыш Мировой лиги — международного турнира по волейболу среди мужских национальных сборных — прошёл с 6 мая по 30 июля 1994 года с участием 12 команд. Финальный этап был проведён в Милане (Италия). Победителем турнира в 4-й раз в своей истории стала сборная Италии.

Команды-участницы 
 CEV: Болгария, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Россия;
 AVC: Китай, Южная Корея, Япония;
 NORCECA: Куба, США;
 CSV: Бразилия.

Система проведения розыгрыша 
В интерконтинентальном раунде 12 команд были разбиты на три группы. В группах матчи проходили по системе с разъездами в два круга спаренными матчами. В финальный раунд вышли по две лучшие команды из групп. Шестёрка финалистов провела двухтуровой турнир, в котором каждая из команд провели по две встречи. По итогам матчей в финальной группе четыре лучшие сборные вышли в полуфинал и по системе с выбыванием определили призёров розыгрыша.

Интерконтинентальный раунд 
 июнь — июль

Группа А 

 Италия — Китай 3:1 (16:14, 15:3, 12:15, 15:11); 3:0 (17:15, 15:8, 15:9).
 Япония — Россия 0:3 (12:15, 6:15, 7:15); 3:1 (14:16, 16:14, 15:7, 15:8).

 Япония — Италия 2:3 (10:15, 15:7, 6:15, 15:13, 12:15); 1:3 (11:15, 7:15, 15:10, 3:15).
 Китай — Россия 0:3 (7:15, 13:15, 9:15); 0:3 (12:15, 10:15, 6:15).

 Россия — Япония 3:0 (15:12, 15:13, 15:8); 3:0 (15:11, 15:10, 15:3).
 Китай — Италия 0:3 (7:15, 10:15, 5:15); 0:3 (12:15, 9:15, 8:15).

 Россия — Италия 3:1 (15:10, 11:15, 15:4, 15:7); 3:0 (15:13, 15:7, 15:13).
 Китай — Япония 1:3 (11:15, 7:15, 15:12, 13:15); 0:3 (7:15, 13:15, 9:15).

 Италия — Россия 1:3 (5:15, 13:15, 15:5, 12:15); 3:0 (15:7, 15:11, 15:5).
 Япония — Китай 3:0 (15:13, 15:3, 15:9); 0:3 (4:15, 11:15, 7:15).

 Россия — Китай 3:0 (15:6, 15:9, 15:8); 3:0 (15:5, 15:9, 15:8).
 Италия — Япония 3:0 (15:3, 15:11, 15:2); 3:1 (15:9, 12:15, 15:10, 15:11).

Группа В 

 Болгария — Бразилия 1:3 (15:11, 11:15, 15:17, 6:15); 0:3 (5:15, 13:15, 11:15).
 США — Греция 1:3 (16:14, 15:17, 9:15, 12:15); 0:3 (6:15, 8:15, 8:15).

 Греция — Бразилия 0:3 (14:16, 14:16, 10:15); 0:3 (5:15, 5:15, 12:15).
 Болгария — США 3:0 (15:5, 15:11, 15:7); 3:0 (15:13, 16:14, 15:6).

 Бразилия — США 3:0 (15:0, 15:10, 15:12); 3:0 (15:7, 15:7, 15:11).
 Греция — Болгария 3:2 (10:15, 6:15, 15:10, 15:10, 15:13); 0:3 (9:15, 10:15, 4:15).

 Бразилия — Греция 3:0 (15:8, 15:5, 15:10); 3:0 (17:16, 15:2, 15:13).
 США — Болгария 0:3 (13:15, 4:15, 10:15); 1:3 (7:15, 15:12, 14:16, 10:15).

 Болгария — Греция 3:0 (15:12, 15:8, 15:4); 3:0 (15:7, 15:4, 15:7).
 США — Бразилия 2:3 (7:15, 15:13, 15:12, 11:15, 13:15); 0:3 (9:15, 13:15, 3:15).

 Бразилия — Болгария 3:0 (15:5, 15:12, 15:7); 3:0 (15:6, 15:2, 15:6).
 Греция — США 3:1 (15:2, 15:12, 8:15, 15:9); 3:2 (12:15, 15:9, 13:15, 15:13, 15:12).

Группа С 

 Куба — Нидерланды 0:3 (13:15, 5:15, 10:15); 0:3 (11:15, 6:15, 14:16).
 Южная Корея — Германия 3:0 (15:11, 15:11, 15:4); 2:3 (12:15, 5:15, 15:7, 15:13, 12:15).

 Южная Корея — Куба 0:3 (9:15, 9:15, 9:15); 2:3 (15:9, 6:15, 14:16, 15:9, 10:15).
 Германия — Нидерланды 0:3 (3:15, 8:15, 4:15); 1:3 (15:12, 4:15, 4:15, 9:15).

 Нидерланды — Южная Корея 3:2 (9:15, 15:6, 11:15, 15:13, 15:13); 3:2 (15:13, 15:8, 12:15, 11:15, 15:10).
 Германия — Куба 0:3 (7:15, 13:15, 9:15); 0:3 (8:15, 6:15, 13:15).

 Нидерланды — Германия 3:1 (15:11, 9:15, 15:13, 15:6); 3:0 (15:12, 15:5, 15:11).
 Куба — Южная Корея 3:0 (15:7, 15:12, 15:13); 3:1 (15:9, 11:15, 15:12, 15:9).

 Куба — Германия 3:0 (15:7, 15:6, 15:8); 3:1.
 Южная Корея — Нидерланды 1:3 (15:12, 3:15, 5:15, 11:15); 0:3 (12:15, 15:17, 5:15).

 Нидерланды — Куба 1:3 (15:7, 10:15, 10:15, 14:16); 3:1 (15:4, 7:15, 15:8, 15:5).
 Германия — Южная Корея 0:3 (9:15, 10:15, 9:15); 3:1 (15:8, 15:12, 5:15, 15:12).

Финальный раунд 
 27—30 июля.  Милан.

Групповой этап 

 27 июля: Болгария — Нидерланды 3:2 (13:15, 16:14, 8:15, 15:9, 15:11); Куба — Россия 3:2 (10:15, 9:15, 15:9, 15:5, 15:11); Бразилия — Италия 3:0 (15:12, 15:12, 15:12).
 28 июля: Италия — Нидерланды 3:2 (9:15, 7:15, 15:10, 15:8, 15:12); Болгария — Россия 3:0 (15:13, 15:8, 15:6); Бразилия — Куба 3:0 (15:12, 15:4, 17:16).

Плей-офф

Полуфинал 
29 июля
 Куба — Бразилия 3:2 (15:11, 6:15, 5:15, 15:12, 22:20)
 Италия — Болгария 3:0 (15:4, 15:4, 15:13)

Матч за 3-е место 
30 июля
 Бразилия — Болгария 3:2 (15:10, 12:15, 15:10, 12:15, 15:8).

Финал 
30 июля
 Италия — Куба 3:0 (15:13, 15:8, 15:9).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Андреа Гардини, Марко Мартинелли, Паскуале Гравина, Фердинандо Де Джорджи, Паоло Тофоли, Самуэле Папи, Андреа Сарторетти, Марко Браччи, Лоренцо Бернарди, Лука Кантагалли, Дамьяно Пиппи, Андреа Джани, Давиде Беллини, Пьетро Ринальди, Марио Фангареджи, Джакомо Джиретто. Главный тренер — Хулио Веласко.

 : Алексис Батте, Фредди Брукс, Идальберто Вальдес, Рикардо Вантес, Николас Вивес, Рамон Гато, Жоэль Деспайн, Рауль Диаго, Феликс Милан, Родольфо Санчес, Абель Сармьентос, Иосвани Эрнандес, Освальдо Эрнандес. Главный тренер — Хуан Диас.

 : Налберт Битенкорт, Жорже Брито, Дуглас Кьяротти, Джоване Гавио, Бернардо Жилсон, Антонио Говея (Карлан), Маурисио Лима, Фабио Марселиньо, Марсело Негран, Талмо Оливейра, Кассио Перейра, Макс Перейра, Алешандре Самуэл (Танда), Пауло Силва (Паулао), Жилмар Тейшейра (Кид), Карлос Тоалдо. Главный тренер — Жозе Роберто Гимарайнс (Зе Роберто).

Индивидуальные призы 
 MVP:  Андреа Джани
 Лучший нападающий:  Ким Се Чжин
 Лучший блокирующий:  Ян Постума
 Лучший на подаче:  Любомир Ганев
 Лучший на приёме:  Пак Хи Сон
 Лучший в защите:  Акихико Мацуда

Ссылки и источники 
 Результаты
 sports123
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001

Мировая лига (волейбол)
1994 год в волейболе